GDI (Graphics Device Interface или Graphical Device Interface) — один из трёх основных компонентов или «подсистем», вместе с ядром и Windows API составляющих пользовательский интерфейс (оконный менеджер GDI) Microsoft Windows.
 Gasoline Direct Injection — тип двигателя внутреннего сгорания с непосредственным впрыском топлива.
 Global Defense Initiative () — фракция из серии игр Command & Conquer.